Der 26. Schweizer Cup wurde vom 13. August 1950 bis zum 18. März 1951 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC La Chaux-de-Fonds.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit: 	

	
|}

1/16-Finals 

|}

Anmerkung

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 26. März 1951 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1950/51 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1950/51 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1950/51 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1950 51
Fußballsaison 1950/51